Oostwoud steht für:

 Oostwoud (Ort), Ort in Holland

Oostwoud ist der Familienname folgender Personen:

 Govaert Maartensz Oostwoud (1671–1724), niederländischer Kartograf
 Jacob Oostwoud (1714–1784), niederländischer Kartograf
 Roelof Oostwoud (geb. 1946), niederländischer Opernsänger (Tenor)